Зоря́ (до 1945 року — Ойфленбурґ; ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.